Francoz est un patronyme porté notamment par :

 Charlie Francoz (1998-), joueur français de rugby à XV ;
 Félix Francoz (1847-1921), médecin et homme politique français.